

Wydarzenia 

 1 marca – Gelazjusz I został wybrany papieżem.

Zmarli 
 1 marca – papież Feliks III.

492